Ви́ктор Сергеевич Го́голев (15 апреля 1929 — 25 января 1995) — советский и российский актёр, заслуженный артист Башкирской АССР (1974).

Биография 
Виктор Гоголев родился 15 апреля 1929 года.

После окончания в 1957 году ГИТИСА имени А. В. Луначарского играл в Ростовском ТЮЗе имени Ленинского комсомола (1957—1960). Потом — в драматических театрах: Куйбышевском (1960—1961), Смоленском (1961—1962), Грозненском (1962—1964), Ивановском (1964—1965), Тюменском (1965—1966), Саратовском (1966—1968), Пермском (1968—1970), русском драматическом татре Башкирской АССР (1970—1975). В 1975—1976 годах Гоголев — артист Государственного русского драматического театра Эстонской ССР. С 1976 года по 1979 — в труппе Ленинградского театра имени Ленсовета. С 1980 года и до конца жизни играл на сцене Театра комедии имени Н. П. Акимова.

Дядя Георгия Буркова.

Умер от инфаркта в 1995 году в Санкт-Петербурге.

Актёрские работы

В кино 

  — В профиль и анфас (новелла «Берега») — Павел
 1977 — Берега
  — Трасса — Борисов
  — Несколько дней из жизни И. И. Обломова
 1979 — Нескладуха — мужик в высокой шляпе
 1979 — День возвращения
  — Соло
 1980 — Поздние свидания
  — 20 декабря
 1981 — Полесская хроника. Люди на болоте — Рудый
  — Полесская хроника. Дыхание грозы — Рудый
 1982 — Чужая вотчина — старый Корсак
 1982 — Иван — Гришка, сосед Ивана
 - — Анна Павлова
  — Ювелирное дело — ювелир  — Этот милый старый дом — Эраст Петрович  — Среди серых камней — Жан  — Жил-был Пётр — Пётр Евдокимович  — Радуница — Вавила  — Меньший среди братьев
  — Макар-следопыт — белогвардеец  — Иван Павлов. Поиски истины —   — Русь изначальная — Велимудр 1985 — Возвращение Будулая
 1985 — Противостояние — Георгий Козел-старший 1985 — Свидетель — Захарий 1986 — Плата за проезд — Шкляр 1986 — Обида
 1986 — На пороге
  — Байка — дед Игнат  — Среда обитания
 1987 — Серебряные струны
 1987 — Первая встреча, последняя встреча
 1987 — Нетерпение души — монах 1987 — Катенька — Григорий Васильевич Марков 1987 — Доченька — садовник в Домике Чехова  — Эти три верные карты
 1988 — Мудромер — Егор Фёдорович Миролюбов 1988 — Государственная граница — генерал иностранного разведцентра 1988 — На дальнем пограничье
  — Это было у моря — Иван Иванович Лосев 1989 — То мужчина, то женщина — Николай Иванович 1989 — Свой крест — Евгений Алексеевич Кошельков
 1989 — Оно
 1989 — Васька
  — Улыбка
 1991 — Сократ — Критон
  — Третий дубль — Константин Демьянович Вобликов
 1992 — Томас Бекет — Архиепископ Кентерберийский
 1992 — Над тёмной водой
 1992 — На Иртыше
  — Окно в Париж — Кузьмич
 1993 — Ты у меня одна — отец Тимошина
 1993 — Счастливый неудачник
 1993 — Чёрный аист
 1993 — Мимолётные сады
 1993 — Барабаниада — призрак, подаривший чудаку барабан
  — Колечко золотое, букет из алых роз
  — Четвёртая планета
 1995 — На чёрных лядах
 1995 — Всё будет хорошо — работник завода, вышедший на пенсию

В театре 
 Этот милый старый дом — Эраст Петрович
 Сказки Арденского леса — герцог Фердинанд
 Всё могут короли — академик
 Двенадцатая ночь — священник
 Зойкина квартира — Иван Васильевич
 Тартарен из Тараскона — начальник станции
 Тень — мажордом
 Четвёртая планета — Савелий Евдокимович

Примечания

Ссылки 
 
 Виктор Гоголев на ruskino 
 Виктор Гоголев — Фотографии, биография, фильмография — Афиша, afisha.ru 
 Виктор Гоголев // Павел Тихомиров — Есть такой театр… — Москва : Пробел-2000, 2014. — 394 с.
 Виктор Гоголев // Киносозвездие, 2018

Персоналии:Театр Комедии
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Самарский государственный театр драмы им. Горького
Персоналии:Смоленский драматический театр имени А. С. Грибоедова
Персоналии:Пермский академический театр Театр
Персоналии:Ивановский областной драматический театр
Персоналии:Тюменский драматический театр
Актёры и актрисы Саратовского театра драмы
Персоналии:Русский академический театр драмы Башкортостана
Персоналии:Театр им. Ленсовета